Birzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley J. Birzer, amerikanischer Historiker
 Eugen Birzer (1847–1905), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Friedrich Birzer  (1908–1980), deutscher Geologe und Hochschullehrer an der Universität Erlangen